Gagetown ist der Name mehrerer Orte:

 Gagetown (Michigan), Vereinigte Staaten
 Gagetown (New Brunswick), Kanada